Этот список является списком видов млекопитающих, записанных на территории Ирака.

Из 81 указанных в таблице видов, 1 исчезнувший, 5 находятся под угрозой исчезновения, 9 являются уязвимыми, 5 находятся в близком к уязвимому состоянию.

Следующие теги используются для выделения охранного статуса каждого вида по оценкам МСОП:

Список

Источники 
 Составлен с помощью расширенного поиска на веб-сайте МСОП

Списки:Ирак